Aileu Vila steht für:

 Aileu Vila, Stadt in Osttimor, siehe Aileu
 Aileu Vila, Stadtteil von Aileu, siehe Aileu Vila (Stadtteil)
 Aileu Vila, Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Aileu (Verwaltungsamt)